Заплавський — слов'янське українське прізвище, що походить від українського іменника «заплава».

Жіноча форма — Заплавська.

Походження 

Прізвисько Заплавський, очевидно, вказує на місце проживання людини — біля якоїсь заплави. Заплавами в Україні називають заводі — частини річкової долини, які затоплюються під час весняної повені.

В давні часи орієнтирами для людей нерідко служили природні або створені людиною об'єкти. Так, син людини, яка проживала поблизу болота, отримував прізвище Болотський, за церквою — Зацерковний. До подібних іменувань, які допомагали швидко знайти потрібну людину в ті часи, коли не існувало точних адрес, відноситься і прізвище Заплавський.

Відомі носії 

 Заплавський Вадим Борисович ( 1965 р.) — кандидат у народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 91 (Київська область) висунутий Ліберальною партією України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, директор ТОВ «САВТЕК».
 Заплавський Дмитрій Вячеславович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

 Заплавська (Адамська) Марія Федорівна (1971—2017) — українська журналістка та телепродюсер.

Див. також 

 Заплавський заказник
 Церква ікони Божої Матері «Одигітрія» (Заплавська)

Примітки